Œdipe roi peut désigner :
 Œdipe roi, une tragédie grecque de Sophocle ;
 Œdipe Roi, une tragédie en un acte de Jean Cocteau ;
 Œdipe roi (Edipo re), un film italien sorti en 1967 et réalisé par Pier Paolo Pasolini.

Voir aussi 
 Œdipe ou le Roi boiteux, une pièce de théâtre de Jean Anouilh. 
 Œdipus rex, opéra-oratorio d'Igor Stravinsky sur un livret de Jean Cocteau (1927).